Parabel – település Oroszországban, a Tomszki területen
Parabel – folyó Oroszországban, az Ob mellékfolyója